Slawinsk () ist ein (weiß)russischer Ortsname:
 Russland:
 Slawinsk (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Goldbach, Kreis Wehlau, Ostpreußen)

 Weißrussland:
 Slawinsk (Gomel, Petrikow, Dorf), Dorf im Rajon Petrikow, Oblast Gomel
 Slawinsk (Gomel, Petrikow, Siedlung), Siedlung im Rajon Petrikow, Oblast Gomel